Das Portenband, auch Pfortenband, ist ein hell abgesetzter Streifen entlang des Rumpfes von Segelschiffen, der sich auf Höhe der Stückpforten befindet. Die Stückpforten sind dunkel gegen das Portenband abgesetzt. Unbewaffnete Handelsschiffe besaßen gelegentlich ein Portenband, das mit aufgemalten dunkleren Rechtecken versehen war, die Stückpforten vortäuschen und eine abschreckende Wirkung haben sollten.

Quellen

Schiffselement